L'Ostdeutscher Sparkassen Cup è stato un torneo professionistico di tennis sulla terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Dresda in Germania dal 2005.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni